Frelsens Hær har flere betydninger:
 Frelsens Hær – kirke med en stærk social profil
 Frelsens hær (album) – studiealbum af den danske pop/rock-gruppe Love Shop